Ludwik Wilczyński – aktor i reżyser
 Ludwik Wilczyński (1887–1940) – przodownik Policji Państwowej zamordowany w Twerze
 Ludwik Wilczyński (ur. 1892) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości

Przypisy